

Sigle 
 Satellite Operation Center – centro per le operazioni satellitari
 Security Operation Center – SOC (Centro operativo di sicurezza informatica)
 Sindicato de Obreros del Campo – sindacato spagnolo
 Sirte Oil Company
 Sphere of Confusion - In diffrattometria: sfera di confusione, descritta dal centro di rotazione di un goniometro quando i suoi archi vengono mossi in tutte le configurazioni possibili.
 Squadron Officer College – ente addestrativo militare della Air University (United States Air Force), disciolto nel 2011
 Stade Olympique Choletais – squadra di calcio francese
State Of Charge – stato di carica di una batteria
Superior olivary complex – nucleo olivare superiore
System-on-a-chip – singolo circuito integrato che contiene tutti i componenti di un computer
Soil Organic Carbon - sostanza organica contenuta nel suolo

Codici 
 SOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Adisumarmo, Solo City, Indonesia